Orzyc peut désigner :

Toponymie

 Orzyc, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Orzyc, une rivière